«Torneo Apertura 2011» puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2011 en Argentina.
 Torneo Apertura 2011 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2011 en Chile.
 Torneo Apertura 2011 en Colombia.
 Torneo Apertura 2011 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2011 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2011 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2011 en Honduras.
 Torneo Apertura 2011 en México.
 Torneo Apertura 2011 en Nicaragua
 Torneo Apertura 2011 en Panamá.
 Torneo Apertura 2011 en Perú.
 Torneo Apertura 2011 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2011 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2011 en Venezuela.

Véase también 
 Torneo Clausura 2011, .
 Torneo Apertura 2010, .
 Torneo Apertura 2012, .